Nehézlábérzés (album)
 Nehézlábérzés (dal)